

Geografia 
 Antartide
 Monte Andrus –  vulcano a scudo nella Terra di Marie Byrd

Persone 
 Cecil D. Andrus – politico statunitense, Segretario degli Interni con l'amministrazione Carter
 Dorothy Andrus –  tennista statunitense
 Elvis Andrus – giocatore di baseball venezuelano naturalizzato statunitense, interbase